Сергей Витальевич Кальченко (; род. 30 декабря 1964 года, Киев) — украинский юрист, политик. С 2008 года привлекается в качестве эксперта к мероприятиям и проектам Венецианской комиссии Совета Европы.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография

Образование 
Он окончил факультет электронной техники Киевского политехнического института (специальность «Полупроводники и диэлектрики»), Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (специальность «Правоведение»).

Был аспирантом Института проблем материаловедения НАН Украины. Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность 
Кальченко работал адвокатом и начальником управления представительства интересов в Европейском суде по правам человека и в международных арбитражных учреждениях в адвокатском объединении Hillmont Partners.

Сотрудничал с проектами Агентства США по международному развитию «Выборы и политические процессы», «Содействие организации выборов в Украине», «Украина: верховенство права», «Справедливое правосудие».

Был исполнительным директором Всеукраинского благотворительного фонда «». Имеет опыт работы инженером.

Политическая деятельность 
Работал  Юрия Ключковского.

Был официальным представителем кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского в ЦИК на выборах 2019 года.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 24 в списке. На время выборов: адвокат адвокатского объединения «Хиллмонт Партнерс», беспартийный. Проживает в Киеве.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член группы по межпарламентским связям с Грузией.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Киевского политехнического института
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы
Председатели комитетов и фракций Верховной рады Украины
Кандидаты юридических наук Украины